Черняевский:

 Черняевский, Алексей Осипович (1840—1894) — русский, а также азербайджанский педагог.
 Черняевский лес — лесопарк, расположенный в черте города Перми.